Харла́мов, Серге́й:
 Харламов, Сергей Анатольевич (1937—2009) — российский математик и педагог.
 Харламов, Сергей Васильевич (1925—1992) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза.
 Харламов, Сергей Дмитриевич (1881—1965) — генерал-майор, участник обороны Петрограда от войск Юденича, командующий 7-й армией.
 Харламов, Сергей Михайлович (род. 1942) — российский художник, график, народный художник РФ.
 Харламов, Сергей Сергеевич (род. 1973) — российский футболист, бизнесмен, преступник.
 Харламов, Сергей Филиппович (1953—2002) — полковник запаса, общественный деятель.